Untamed Youth (1924), een film uit 1924.
Untamed Youth (1957), een film uit 1957